La Area Marina Protetta Capo Rizzuto est une aire marine protégée italienne, située en Calabre, dans la province de Crotone. Créée en 1991, elle couvre une superficie d'approximativement  et a été placée sous le régime de la convention de Barcelone.

Territoire

Flore et faune 
On y trouve notamment des dauphins.

Liens externes 
Site officiel
 Carte de la réserve
 Capo Rizzuto Management Board
 Données gouvernementales sur l'aire

Aire marine protégée en Italie
Area Marina Protetta Capo Rizzuto
Aire protégée en Calabre
Aire protégée créée en 1991
Area Marina Protetta Capo Rizzuto